Oia jelentése lehet:
 Oia (község) – község Spanyolországban
 Ía –Szantoríni sziget egy településének görög neve (Οία)